Хвощеватий — назва кількох населених пунктів:
  Хвощеватий — хутір в  Кам'янському районі  Воронезької області.
  Хвощеватий — хутір в  Павлівському районі  Воронезької області.